Аномодонты  — подотряд терапсид, живший со средней перми по триас. Очень разнообразная группа, включающая в основном растительноядных животных от 20 см до 3,5 метров и более в длину. Одна из трёх главных групп терапсид наряду с горгодонтами и териодонтами, возможно происходит независимо прямо от пеликозавров.

Название, означающее «неправильнозубые», животные получили из-за частично или полностью утратившихся челюстных зубов.

Классификация 
Аномодонты представлены тремя основными группами:
 Венюковиоидеи (Venyukovioidea) — мелкие аномодонты из средней перми Восточной Европы. Череп 10—12 см. Передние зубы долотовидные, задние широкие. Растительноядные или всеядные сухопутные животные.
 Дромазавры (Dromasauria) — мелкие (до 30 см) аномодонты похожие на ящериц. Обитали в средней перми Южной Африки. Как и венюковии, были растительноядными или скорее всеядными. Позже установлено, что это парафилетическая группа, родственная дицинодонтам
 Дицинодонты (Dicynodontia) — самая разнообразная группа аномодонтов. Жили со средней перми по поздний триас. Размеры колеблются от 20 см до, возможно, 4,5 метров. Характеризуются частичной или полной редукцией зубов (часто имеются верхние клыки). Верхняя челюсть была покрыта роговым чехлом.

По данным сайта Paleobiology Database, на январь 2018 года в род включают следующие вымершие таксоны:
 Роды incertae sedis
 
 
 
 
 
 
 Семейство (клада) Cryptodontidae
 Клада Anomocephaloidea
 
 Инфраотряд 
 
 
 
 
 Семейство Dimacrodontidae
 Клада Chainosauria
 
 
 
 
 Инфраотряд 
В классификации не показаны сомнительные роды.

Примечания 

 
Синапсиды пермского периода
Синапсиды триасового периода
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном